Софіївський — селище міського типу в Луганській області
 Софіївський — ботанічний заказник місцевого значення в Херсонській області